A 29. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1941. május 30-án 
rendezték meg.

Források
https://web.archive.org/web/20110818022851/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1941ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek